Gerasimovich  può riferirsi a:

Gerasimovich – cratere lunare
2126 Gerasimovich – asteroide della fascia principale
Ashley Gerasimovich – attrice statunitense
Boris Gerasimovich – astronomo russo

Pagine correlate 

Gerasimov